Durazno (stad), een stad in Uruguay
Durazno (departement), een departement van Uruguay